
Die 41.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1990 in Getxo, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1990
Radsportveranstaltung 1990
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Sport (Getxo)